Geelhaar ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Geelhaar (1914–1998), deutsche Kinderbuch- und Drehbuchautorin
 Christian Geelhaar (1939–1993), Schweizer Kunsthistoriker und Kurator
 Thomas Geelhaar (* 1957), deutscher Chemiker und Manager

siehe auch
Gelhaar, Gehlhaar